sjabbat, een rustdag in het jodendom, die altijd duurt van vrijdag vlak voor zonsondergang tot zaterdag vlak na zonsondergang
sabbat (christendom), een rustdag in het christendom
heksensabbat: een bijeenkomst van heksen, veelal om middernacht
sabbatical: een langere periode van rust
Kazimierz Sabbat (1913-1989), president van Polen in ballingschap (1986-1989)
Sabbat (band), Britse band